ASCII R800 — 8-разрядный микропроцессор, разработанный и производимый компанией ASCII (Япония) специально для использования в бытовых компьютерах стандарта MSX Turbo R.
Radeon R800 — кодовое название семейства графических процессоров компании AMD.